

Patronyme 

 Aimé Mignot (1932-2022), joueur et entraîneur de football français ;
 André Mignot (1915-1977), avocat et homme politique français ;
 Bernard Mignot (1948-), joueur de tennis belge ;
 Charline Mignot (1996-), chanteuse suisse ;
 Didier Mignot (1962-), homme politique français ;
 Édouard Mignot (1867-1949), entrepreneur rémois ;
 Étienne Mignot (1698-1771), membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;
 Étienne Mignot de Montigny (1714-1782), ingénieur-géomètre et géographe français ;
 Eudoxe Irénée Mignot (1842-1918), évêque de Fréjus puis archevêque d'Albi ;
 Fabrice Mignot (1985-), animateur et chef cuisinier français ;
 Jean-Pascal Mignot (1981-), joueur de football français ;
 Julien Mignot de La Martinière (1769-1819), homme politique français ;
 Julien Mignot (1981-), photographe français ;
 Louis Rémy Mignot (1831-1870), peintre français ;
 Marie Élisabeth Mignot, épouse Dompierre de Fontaine puis Florian (1715-1771), pastelliste, nièce de Voltaire ;
 Marcel Mignot (1944-), pilote d'endurance automobile français ;
 Marie Louise Mignot, épouse Denis puis Duvivier, (1712-1790), nièce et compagne de Voltaire ;
 Paul Joseph Hyacinthe Mignot (1865-1949), général de division français ;
 Pierre Mignot (1944-), directeur de la photographie canadien ; 
 Pierre Mignot (1996-), joueur international français de rugby à sept ;
 Pierre-Philippe Mignot (1715-1770), sculpteur français du  ;
 Sabine Mignot (1941-2001), productrice et directrice de programmes de télévision française ;
 Thomas Mignot (1768-1813), baron de Lamartinière, militaire français ;
 Alexandre Jean des Aunais, dit Vincent Mignot (1725 ?-1791), abbé, historien, conseiller au parlement, neveu de Voltaire.

Toponyme 

 La Vendue-Mignot, commune  française dans le département  de l'Aube.

Divers
 CBG Mignot, entreprise française fabriquant des figurines de soldats de plomb
 Mignot, fromage de type Livarot